Lauro Müller peut désigner :
 Lauro Müller, une municipalité de l'État de Santa Catarina, au Brésil ;
 Lauro Severiano Müller, un gouverneur de l'État de Santa Catarina, au Brési.